Mariano Ignacio Prado Heudebert (23 de octubre de 1900 - 1 de noviembre de 1974) fue un empresario y banquero peruano. Fue considerado como el hombre más rico del Perú.

Biografía 
Hijo del empresario Mariano Prado Ugarteche y de María Fausta Heudebert González. Fue nieto del expresidente del Perú Mariano Ignacio Prado y sobrino del expresidente Manuel Prado Ugarteche, así como de los políticos Javier Prado Ugarteche y Jorge Prado Ugarteche.

Estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual obtuvo el título profesional de Abogado así como un Doctorado en Ciencias Políticas y Económicas.

El 15 de junio de 1935 se casó con Mercedes Sosa y Pardo de Zela con la cual tuvo cinco hijos: 

 Mariano Ignacio, casado con Leonor Miró-Quesada Valega
 María Mercedes, casada con Javier Ferrand Cillóniz
 María, casada con Aurelio Moreyra García
 Magdalena, casada con Óscar Berckemeyer Pérez-Hidalgo
 Leoncio, casado con Sandra Rey de la Cuba

Fue Director del Banco Central de Reserva del Perú (1943-1945).

Como heredero del llamado "Imperio Prado", fue propietario de las empresas: Banco Popular, Popular y Porvenir, Almacenes Santa Catalina, Cementos Lima, Empresa Cinematográfica Libertad, Inmobiliaria de Teatros y Cinemas, Financiera Peruana, y del diario La Crónica.

Últimos años 
En el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, Prado fue acusado de estafa, apropiación ilícita y falsificación de documentos en un juicio politizado. Al momento del juicio, Prado se encontraba hospitalizado en el Hospital de Policía. Sin embargo, el gobierno dictó una ley para que el Tribunal pueda llevar un proceso en contra de personas con problemas de salud y que no puedan concurrir a la audiencia (llamada también Ley Prado). Finalmente, fue condenado a 10 años de prisión en enero de 1974.

Falleció en noviembre de 1974.

Genealogía

Véase también 

 Familia Prado

Referencias 

Familia Prado
Empresarios de Perú